Mambo Italiano puede referirse a:

 «Mambo Italiano», canción de 1954.
 Mambo italiano, película de 2003.